La línea o La Línea puede referirse a:

Geografía
 Alto de La Línea cerro ubicado las ciudades de Calarcá y Cajamarca, entre los departamentos de Quindío y Tolima en Colombia.

Toponimia
 El municipio de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, Andalucía, España;
 La localidad La Línea, en el estado de Sonora, México;
 El túnel de La Línea, situado en la Cordillera Central de Colombia, actualmente en operación;
 El sector de La Línea en la frontera entre Brasil y Venezuela, cerca de Santa Elena de Uairén.

Música
 El álbum La línea, de la cantautora mexicana Lila Downs.

Televisión
 La serie italiana de animación La línea.

Crimen
 En México, La Línea, es el brazo armado del Cártel de Juárez, actualmente deshabilitado.